«Black Beatles» — песня, записанная американским хип-хоп дуэтом Rae Sremmurd при участии Гуччи Мейна, и выпущенная с их 2-го альбома SremmLife 2 13 сентября 2016 года лейблами EarDrummers и Interscope Records в качестве третьего сингла. Песня была написана Khalif Brown, Aaquil Brown, Radric Davis, Michael Williams, спродюсирована Mike Will Made It.

Журнал Billboard включил «Black Beatles» в список 100 лучших поп-песен 2016 года на позиции № 1 («100 Best Pop Songs of 2016»).
Редактор журнала Rolling Stone Роб Шеффилд включил «Black Beatles» в список 50 лучших песен 2016 года на позиции № 10 («50 Best Songs of 2016»).
Издание Pitchfork также поместило «Black Beatles» на 10-е место в своём списке 100 лучших песен 2016 года («100 best songs of 2016»).

Коммерческий успех 
Песня заняла позицию № 1 в американском хит-параде Billboard Hot 100. «Black Beatles» также достиг позиции № 1 в чарте Hot R&B/Hip-Hop Songs.
К 4 декабрю 2016 года тираж «Black Beatles» превысил 653,000 копий в США.

Музыкальное видео 
22 сентября 2016 года было выпущено видео на сингл в аккаунте Vevo на YouTube. Режиссёром выступил Motion Family.

Чарты

Продажи сингла

См. также 
 Список хитов № 1 в чарте Streaming Songs 2016 года (Billboard)
 Список хитов № 1 в чарте Streaming Songs 2017 года (Billboard)

Источники

Ссылки 
 Видео. youtube.com

Синглы 2016 года
Песни по алфавиту
Песни 2016 года
Синглы Interscope Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие Billboard Rap Songs
Песни, спродюсированные Mike Will Made It
Синглы, возглавлявшие UK R&B Singles Chart
Песни Гуччи Мейна
Песни Rae Sremmurd